Krugloje () ist ein russischer Ortsname:
 Krugloje (Altai, Talmenka), Siedlung im Rajon Talmenka, Region Altai
 Krugloje (Altai, Uglowskoje), Dorf im Rajon Uglowskoje, Region Altai
 Krugloje (Amur), Siedlung in der Oblast Amur
 Krugloje (Belgorod), Dorf in der Oblast Belgorod
 Krugloje (Brjansk, Klinzy), Siedlung im Rajon Klinzy, Oblast Brjansk
 Krugloje (Brjansk, Nawlja), Siedlung im Rajon Nawlja, Oblast Brjansk
 Krugloje (Brjansk, Starodub), Siedlung im Rajon Starodub, Oblast Brjansk
 Krugloje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Roßthal, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Krugloje (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan
 Krugloje (Lipezk), Dorf im Rajon Lipezk, Oblast Lipezk
 Krugloje (Lipezk, Dankow), Dorf im Rajon Danow, Oblast Lipezk
 Krugloje (Lipezk, Lew Tolstoi), Dorf im Rajon Lew Tolstoi, Oblast Lipezk
 Krugloje (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda
 Krugloje (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch

siehe auch:
 Kruhle